Suuremõisa kan syfta på:

Suuremõisa – en by och en herrgård i landskapet Hiiumaa (Dagö) i Estland, se Storhovet
Suuremõisa –  en by på Ormsö i landskapet Läänemaa i Estland, se Magnushov
Suuremõisa, Moon – en by på Moon i landskapet Saaremaa (Ösel) i Estland
Suuremõisa jõgi – ett vattendrag i Estland